Según el contexto, el término Modest puede tener los siguientes significados:

Personas
Como nombre, equivale en varios idiomas al español Modesto. Véase Modesto (desambiguación)
Modest Músorgski, compositor ruso.
Modest Cuixart, pintor español.
Modest Gené, escultor catalán.

Otros
Modest Mouse, banda estadounidense de Rock Alternativo e Indie Rock.